Il Campionato Carioca 2015 è stata la 114ª edizione del Campionato Carioca.

Squadre partecipanti

Taça Guanabara

Fase finale

Note

2015
Calcio nel 2015